UCB, sigle de trois lettres, peut signifier :
 L’Union chimique belge est une entreprise biopharmaceutique ;
 L’université de Californie (Berkeley) est le premier campus de l'université de Californie ;
 L’université catholique de Bukavu est une université privée de la République démocratique du Congo ;
 L’UCB est une filiale de BNP Paribas spécialisée dans l'immobilier ;
 L'Union camerounaise des brasseries est une entreprise camerounaise dans le domaine des boissons et de la bière.

Sigle de 3 caractères
Homonymie d'acronyme